Ottorino Paulinich – calciatore italiano
Zeffiro Paulinich – calciatore italiano